Сла́вный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Славный переулок — улица в Самаре.

Белоруссия 
 Славный переулок — улица в Минске.